«Маленькая принцесса» () — кинофильм режиссёра Альфонсо Куарона, экранизация одноимённого произведения Фрэнсис Бёрнетт. Фильм разрешён к просмотру детям любого возраста.

Несмотря на то, что фильм не имел кассового успеха, он был одобрен критиками и удостоен различных наград, таких как две номинации на премию Оскар за значительные достижения в области искусства и кинематографии.

В России выпускался на VHS сначала в авторском одноголосом закадровом переводе, позже с 1996 года в дубляже студии «Varus Video» с Hi-Fi Stereo. В 2002 году транслировался на Первом канале (бывшем ОРТ).
Рекомендуется к просмотру детям любого сознательного возраста.

Сюжет 
Сара живёт как принцесса в Индии со своим любящим отцом, но его призывают на военную службу, и отец привозит Сару в Нью-Йорк в частный пансион, где вверяет девочку заботе воспитателей и учителей. Для директрисы жизнерадостная Сара — это возмутительница спокойствия. Но девочку поддерживает мысль о том, что для своего отца она всегда останется любимой маленькой принцессой. Мужество, доброта и воображение позволяют ей преодолеть все невзгоды и помочь тем, кто живёт рядом с ней.

В ролях

Музыка 

 Ramayana: A Morning Raga (2:03)
 Children Running (0:53)
 Cristina Elisa Waltz (3:03)
 The Miss Minchin School for Girls (1:40)
 Knowing You by Heart (2:32)
 Breakfast (0:55)
 Letter to Papa (1:38)
 Angel Wings (1:07)
 False Hope (2:05)
 The Trenches (1:00)
 Crewe and the Soldier (1:22)
 Alone (1:19)
 The Attic (2:00)
 On Another’s Sorrow — Кэтрин Хупер (1:16)
 The Shawl (0:54)
 Tyger Tyger (0:32)
 Compassion (0:37)
 For the Princess (1:38)
 Kindle My Heart — Эбигейл Дойл (3:00)
 The Locket Hunt (3:02)
 Midnight Tiptoe (1:13)
 I Am a Princess (1:14)
 Just Make Believe (1:33)
 Touched by an Angel (1:43)
 Emilia Elopes (1:38)
 The Escape (2:58)
 Papa! (2:32)
 Kindle My Heart — Лизель Мэттьюс (4:19)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы 1995 года
Семейные фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы Альфонсо Куарона
Экранизации произведений Фрэнсис Бёрнетт
Фильмы Warner Bros.
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1995 года
Фильмы о насилии в школах
Магический реализм в фильмах
Фильмы об Индии
Фильмы об учителях
Фильмы о детях